Rock Township est le nom de plusieurs townships aux États-Unis :

 Rock Township, dans le comté de Cherokee, dans l'Iowa ;
 Rock Township, dans le comté de Lyon, dans l'Iowa ;
 Rock Township, dans le comté de Mitchell, dans l'Iowa ;
 Rock Township, dans le comté de Sioux, dans l'Iowa ;
 Rock Township, dans le comté de Woodbury, dans l'Iowa ;
 Rock Township, dans le comté de Marshall, dans le Kansas ;
 Rock Township, dans le comté de Pipestone, dans le Minnesota ;
 Rock Township, dans le comté de Jefferson, dans le Missouri ;
 Rock Township, dans le comté de Benson, dans le Dakota du Nord ;
 Rock Township, dans le comté de Grant, dans le Dakota du Nord.

Articles connexes